Ладислав Шмид (; 24 мая 1938, Рожмиталь-под-Тршемшинем, Протекторат Богемии и Моравии) — бывший чехословацкий хоккеист, защитник. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года, пятикратный чемпион Чехословакии. Отец известного чешского хоккеиста Ладислава Шмида.

Биография 
Ладислав Шмид начал игровую карьеру в 1955 году в команде «Пльзень». В 1958 году перешёл в клуб «Дукла Йиглава», в котором провёл 13 лет. За это время он стал пятикратным чемпионом Чехословакии, а также три раза выигрывал Кубок Шпенглера. Завершил карьеру в 1971 году. После окончания карьеры хоккеиста работал тренером во второй команде йиглавской «Дуклы» и в «Пршибраме».

С 1964 по 1969 год выступал за сборную Чехословакии. В составе сборной становился бронзовым призёром Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке.

18 декабря 2014 года введён в зал славы чешского хоккея.

Достижения 

 Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира 1964
 Серебряный призёр чемпионата мира 1966
 Трёхкратный обладатель Кубка Шпенглера 1965, 1966 и 1968
 Пятикратный чемпион Чехословакии 1967—1971
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1966
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1962 и 1964

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 389 игр, 56 шайб
 Сборная Чехословакии — 38 игр, 4 шайбы
 Всего за карьеру — 427 игр, 60 шайб

Примечания 
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Литомержице»
Хоккейные тренеры Чехословакии

Ссылки 

 Профиль на сайте www.eliteprospects.com 

Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года